Civilização cartaginesa
 Cartago (cratera) — de Marte

Topónimos
 Cartago — na atual Tunísia, berço da civilização cartaginesa
 Cartago (município) — da Tunísia, parte da cidade de Tunes
 Cartago (Califórnia) — região censo-designada dos Estados Unidos
 Cartagena (Espanha) — chamada Carthago Nova em latim durante o período romano
 San Pedro de Cartago — na Colômbia

Costa Rica
 Cartago (Costa Rica) — cidade
 Cartago (província)
 Cartago (cantão)

Desambiguações de topônimos